Pelagius, ír vagy brit teológus (kb. 360 – 418); a pelagianizmus róla kapta a nevét
 I. Pelagius pápa, 556-561
 II. Pelagius pápa, 579-590